L'édition masculine 2017 du tournoi de tennis de Chine se déroule du 2 au  à Pékin, sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500. Rafael Nadal remporte l'épreuve en simple, Henri Kontinen et John Peers celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemand Philipp Kohlschreiber, du Britannique Andy Murray, de l'Espagnol David Ferrer et du Français Jo-Wilfried Tsonga. Ils sont respectivement remplacés par Andrey Rublev, Jared Donaldson, Leonardo Mayer et Jan-Lennard Struff.

Pendant le tournoi 
Lors de son entrée en lice, le 1 mondial Rafael Nadal sauve 2 balles de match pour s'imposer face à Lucas Pouille.

Lauréats 
Rafael Nadal remporte le  titre de sa carrière en simple en écartant en finale Nick Kyrgios (6-2, 6-1). Il s'agit de son  trophée de la saison.

En double, Henri Kontinen et John Peers décrochent leur  ensemble en s'imposant en finale face à John Isner et Jack Sock. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Chine (WTA 2017) (tournoi féminin)
 Tournoi de tennis de Chine
 Saison 2017 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

Chine
ATP 2017
Chine
Compétition de tennis à Pékin
Tennis en octobre 2017